Saint-Vincent-de-Paul (Gironde)
Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
Église Saint-Vincent-de-Paul een rooms-katholieke kerk in het 10e arrondissement van de Franse hoofdstad Parijs